Oscar Petersen Westerheim (ur. 3 stycznia 1996) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Bækkelagets SK. Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W sierpniu 2015 po raz pierwszy wystartował w zawodach FIS Cup, zajmując 25. miejsce w konkursie w Szczyrku. W sierpniu 2016 w Kranju zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, a w marcu 2017 zdobył pierwsze punkty zawodów tej rangi, zajmując 21. i 27. miejsce w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem.

4 sierpnia 2018 wystąpił w zawodach Letniego Grand Prix w Einsiedeln. Zajął w nich 42. lokatę. 12 marca 2019 zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata – w zawodach Raw Air w Lillehammer zajął 48. pozycję.

Stawał na podium mistrzostw Norwegii. Indywidualnie zdobył złoto na skoczni normalnej latem 2021. W zawodach drużynowych reprezentując Oslo zdobył brązowe medale latem 2016 oraz zimą 2019.

Jego rekord życiowy wynosi 216,5 metra – rezultat ten uzyskał 11 marca 2022 na Vikersundbakken w Vikersund testując skocznię w roli przedskoczka.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2018

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan na zakończenie sezonu 2019/2020

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996